Vitry (lateinischen Victoriacum aus dem römischen Götter- und Personennamen Victoria) ist Bestandteil des Namens folgender geografischer Objekte in Frankreich:

Gemeinden:
Vitry-aux-Loges im Département Loiret
Vitry-en-Artois im Département Pas-de-Calais
Vitry-en-Charollais im Département Saône-et-Loire
Vitry-en-Montagne im Département Haute-Marne
Vitry-en-Perthois, ehem. Vitry-le-Brûlé im Département Marne
Vitry-Laché im Département Nièvre
Vitry-la-Ville im Département Marne
Vitry-le-Croisé im Département Aube
Vitry-le-François im Département Marne
Vitry-lès-Cluny im Département Saône-et-Loire
Vitry-lès-Nogent im Département Haute-Marne
Vitry-sur-Loire im Département Saône-et-Loire
Vitry-sur-Orne im Département Moselle
Vitry-sur-Seine im Département Val-de-Marne

Verwaltungsgebiet:
Arrondissement Vitry-le-François im Département Marne

sowie:
Grafschaft Vitry, historisches Territorium im heutigen Département Marne, rund um Vitry-le-François

Vitry ist der Name folgender Personen:
Grafen und Burggrafen von Vitry (10.–13. Jh.), siehe Grafschaft Vitry 
Withier de Vitri, Graf von Rethel 1124 bis nach 1158
Jakob von Vitry, Jacques de Vitry (1160/70–1244), französischer Kardinal
Philippe de Vitry (1291–1361), französischer Komponist

Siehe auch:
Witry-lès-Reims, eine Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est 
Machsor Vitry (auch: Machzor Vitry), nach 1000 entstandener, von Samuel David Luzzatto entdeckter, berühmter Machsor